Il gruppo della germanite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della germanite 
 Colusite
 Germanite
 Germanocolusite
 Maikainite
 Nekrasovite
 Ovamboite
 Stibiocolusite

Note  

Germanite